Opozice, pojmově protiklad, odpor nebo opačné postavení má více významů:

 opozice (politika) – v politice resp. v politologii označuje skupinu osob, snažící se změnit vládu nebo způsob jejího vládnutí;
 opozice (chování) – v etologii a v psychologii označuje způsob chování vůči jiným jedincům téhož druhu;
 opozice (astronomie) – v astronomii označuje zvláštní vzájemnou polohou (aspekt) dvou nebeských těles;
 opozice (zoologie) – v zoologii značí zvláštní postavení palce chápavé ruky.
 opozice (lingvistika)
 opozice (šachy)

Externí odkazy 
 
 

Vztahy
Abstraktní vztahy